Mezzoforte — музыкальный коллектив из Исландии. Создан Фридриком Кадльссоном (), Эйтоуром Гюннарссоном () и Йоуханном Аусмюндссоном () в 1977 году как студенческий коллектив исполняющий музыку в стиле фанки-фьюжн. Их самым большим хитом был сингл «Garden Party», из их четвертого альбома «Surprise Surprise», который в 1983 году попал в топ-20 британских хитов. Название коллектива произошло от музыкального термина меццо-форте ().

Композиция «Danger High Voltage» (1981) в исполнении группы была основной музыкальной темой программы Михаила Швыдкого «Культурная революция».

Дискография

Альбомы 
 Mezzoforte (1979)
 I Hakanum (Octopus) (1980)
 Thvilikt og annad eins (Dreamland) (1982)
 Surprise Surprise (1982)
 Observations (1984)
 Rising (1984)
 No Limits (1986)
 Playing for Time (1989)
 Daybreak (1993)
 Monkey Fields (1996)
 Forward Motion (2004)
 Live In Reykjavik (2009)
 Volcanic (2010)
 Islands (2012)

Сборники 

 Catching up with Mezzoforte - Early Recordings (1983)
 Sprellifandi - Live at the Dominion (1983)
 The Saga so far (1985)
 Fortissimos (1991)
 Garden Party Time (1999)
 Anniversary Edition (2007)

Примечания

Ссылки 
 группа Mezzoforte

Музыкальные коллективы Исландии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году